Frunzenskaja – stazione della metropolitana di Minsk
 Frunzenskaja – stazione della metropolitana di Mosca
 Frunzenskaja – stazione della metropolitana di San Pietroburgo